Dette er en liste over nuværende byer i Letland med byrettigheder.

Større byer

Regionale byer 

 
Lister over byer